Галис — фамилия. Известные носители:
 
 Галис, Адам (1906—1988) — польский поэт, эссеист и переводчик советской литературы.
 Галис, Душан (род. 1949) — чехословацкий футболист, словацкий футбольный тренер, член Национального Совета Словацкой Республики.
 Галис, Никос (род. 1957) — американский и греческий баскетболист.

Другое 
 Галис — деревня в Чаде.
 Галис — в античной географии река Кызылырмак.